Amerikai Egyesült Államok
 Marshall (Alaszka)
 Marshall (Arkansas)
 Marshall (Észak-Dakota)
 Marshall (Észak-Karolina)
 Marshall (Illinois)
 Marshall (Indiana)
 Marshall (Kalifornia)
 Marshall (Michigan)
 Marshall (Minnesota)
 Marshall (Missouri)
 Marshall (New York)
 Marshall (Oklahoma)
 Marshall (Texas)
 Marshall (Virginia)
 Marshall (Dane megye, Wisconsin)
 Marshall (Richland megye, Wisconsin)
 Marshall (Rusk megye, Wisconsin)

 Ausztrália
 Marshall (Victoria)

 Kanada
 Marshall (Kanada)

 Libéria
 Marshall (Libéria)

Nevek
 Marshall (keresztnév)
 Marshall (vezetéknév)